

Єпископи 
 Франсіско Падро Артігас

Статистика 
Згідно з «Annuario Pontificio» і Catholic-Hierarchy.org:

|-
| 1950 || 389.000 || 390.000 || 99,7 || 584 || 516 || 68 || 666 ||  || 98 || 1.392 || 385
|-
| 1970 || 395.000 || 395.729 || 99,8 || 542 || 447 || 95 || 728 ||  || 181 || 1.231 || 378
|-
| 1980 || 478.000 || 483.222 || 98,9 || 409 || 361 || 48 || 1.168 ||  || 121 || 991 || 385
|-
| 1990 || 534.000 || 545.228 || 97,9 || 358 || 304 || 54 || 1.491 ||  || 124 || 796 || 403
|-
| 1999 || 475.000 || 576.252 || 82,4 || 298 || 246 || 52 || 1.593 ||  || 116 || 791 || 403
|-
| 2000 || 500.000 || 592.689 || 84,4 || 301 || 240 || 61 || 1.661 ||  || 109 || 791 || 403
|-
| 2001 || 500.000 || 592.689 || 84,4 || 289 || 236 || 53 || 1.730 ||  || 112 || 730 || 403
|-
| 2002 || 550.000 || 634.724 || 86,7 || 278 || 228 || 50 || 1.978 ||  || 97 || 705 || 403
|-
| 2003 || 550.000 || 634.724 || 86,7 || 271 || 223 || 48 || 2.029 ||  || 96 || 731 || 403
|-
| 2004 || 600.000 || 687.314 || 87,3 || 270 || 219 || 51 || 2.222 ||  || 90 || 654 || 403
|-
| 2006 || 630.000 || 740.214 || 85,1 || 265 || 216 || 49 || 2.377 ||  || 89 || 642 || 403
|-
| 2013 || 692.800 || 851.640 || 81,3 || 223 || 183 || 40 || 3.106 || 7 || 70 || 525 || 395
|-
| 2016 || 680.000 || 843.343 || 80,6 || 192 || 157 || 35 || 3.541 || 9 || 59 || 451 || 395
|}

Посилання